The Dance – album dei Fleetwood Mac del 1997
 The Dance – video dei Fleetwood Mac del 1997
 The Dance – EP dei Within Temptation del 1998
 The Dance – album di Dave Koz del 1999
 The Dance – album dei Faithless del 2010
 The Dance – film islandese del 1998